De teamcompetitie voor vrouwen is een van de onderdelen van het Tafeltennis tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Het toernooi wordt gespeeld volgens het Knock-outsysteem, waarbij de verliezende halvefinalisten om de bronzen medaille spelen.

De loting voor het toernooi vond plaats op 25 juli 2012l; het was een gewogen loting gebaseerd op de individuele ranking van de speelsters van het land, waarbij de ranglijst van juli 2012 werd gehanteerd.

Medaillewinnaars

Toernooischema

Externe link
Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2012 – Vrouwen (team)

Vrouwen team